Соревнования по конькобежному спорту на I зимних юношеских Олимпийских играх будут проходить с 15 по 18 января 2012 года. Будет разыграно восемь комплектов медалей. Забеги пройдут на открытом Олимпийском катке Инсбрука, на котором проходили соревнования по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх 1964 и 1976 годов.

Медали

Общий зачет

Медалисты

Юноши

Девушки

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте ISU

Соревнования на зимних юношеских Олимпийских играх 2012